Тонкошкуров — фамилия. Известные носители:

 Тонкошкуров, Василий Петрович (род. 1960) — российский военачальник.
 Тонкошкуров, Владимир Евгеньевич (род. 1999) — российский регбист